Hunters Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Hunters Point (Arizona)
 Hunters Point (Tennessee)
 Hunters Point (Queens), Stadtteil von Queens, New York City
 Hunters Point Historic District in Queens
 Bayview-Hunters Point, Stadtteil von San Francisco

in Kanada:
 Hunter’s Point, Indianersiedlung in Quebec